Фортуна ліга 2018—2019 — 26-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Титул чемпіона за шість турів до фінішу здобув Слован.

Учасники та стадіони

Перший раунд

Результати

Чемпіонська група 

Результати

Група за виживання 

Результати

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 травня — 1 червня 2019

|}

Примітки

Посилання 
 Сторінка ліги на сайті УЄФА  
 Сторінка ліги на сайті ФІФА  
 Фортуна Ліга на soccerway 

2019
Словаччина
Словаччина
2018 у словацькому спорті
2019 у словацькому спорті